Vicente González puede referirse a:

 Vicente González (s. XIX), militar argentino, apodado "el Carancho del Monte";
 Vicente González Briseño (†1990), futbolista mexicano;
 Vicente González Lizondo (†1997), político español;
 Vicente González Moreno (1778-1839), militar español;
 Vicente González Palacín (1904-1973), editor español; o
 Juan Vicente González (1810-1866), primer escritor romántico venezolano.